

Geografia
Amando o Amandi – antico casale della diocesi di Ariano, nell'attuale territorio comunale di Ariano Irpino

Onomastica
Amando – forma maschile del nome proprio di persona Amanda

Persone
Amando – vescovo di Bordeaux
Amando – vescovo di Maastricht
Amando – vescovo di Strasburgo
Amando o Amazio – vescovo di Reims
Amando di Guascogna – duca franco del VII secolo
Dominique Kimpinde Amando – vescovo della diocesi di Kalemie-Kirungu dal 1989 al 2010

Pagine correlate
Amandi